Овсянко:
 Овсянко, Николай Леонидович — посол Белоруссии в Эквадоре.
 Овсянко, Пётр Фёдорович (1917—1962) — советский государственный деятель.

Примечания